Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2003 kan avse:

Herrarnas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2003
Damernas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2003